Hochdruck steht für:

 Hochdruckgebiet in der Meteorologie
 Hypertonie, in der Medizin erhöhter Druck in einem Organ
 Arterielle Hypertonie, im umgangssprachlichen Gebrauch Bluthochdruck
 kurz für Lungenhochdruck
 in der Mechanik, Werkstofftechnik, Prozesstechnik die Anwendung von Drücken über 100 Bar, siehe Hochdrucktechnik
 im Druckwesen eine besondere Form des mechanischen Druckens, siehe Hochdruckverfahren

Siehe auch